Seriña es un boseriña muy botiniña, que hace seriñosidades.
"Seriña" pode ser:
 Serina, aminoácido
 Serina (BG), comuna italiana da Lombardia
 Serina protease
 Costa di Serina, comuna italiana da Lombardia

Desambiguações de topônimos